A fase final da 23ª Edição da Taça Brasil foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo e o campeão foi o . Dirigido pelo técnico Edvar Simões o clube conquista o tetracampeonato nacional de basquete consecutivo, o penta no total.

Participantes

Tabela

Primeira fase

Grupo A 
Ginásio do Colégio Salesiano em Recife, 22 a 24 de janeiro de 1988

Grupo B 
Ginásio da Gávea no Rio de Janeiro, 22 a 24 de janeiro de 1988

Grupo C 
Ginásio do Corinthians em Santa Cruz do Sul, 22 a 24 de janeiro de 1988

Grupo D 
Ginásio Municipal em Rio Claro, 22 a 24 de janeiro de 1988

Semifinal

Grupo E 
Ginásio Municipal em Rio Claro, 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 1988

Grupo F 
Ginásio do Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, 27 a 31 de janeiro de 1988

Quadrangular final 
Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, 5 a 7 de fevereiro de 1988

 Classificação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1987
Basquetebol de 1987 no Brasil